Querido diario (Natacha), o simplemente Querido diario, es un libro de Luis Pescetti, escritor argentino de literatura infantil y cantante. Es el séptimo relato sobre el personaje  Natacha, publicado poco después del décimo aniversario de la saga.

Fue editado por la Editorial Alfaguara en 2007 e ilustrado por el dibujante argentino Pablo Fernández.

Historia 

Este libro se centra en los intentos de Natacha por escribir un diario personal con su amiga Pati un sábado por la tarde, lo que resulta en varias complicaciones, intrigas y equívocos. Se trata de una reflexión sobre la infancia, la amistad, el mundo de los niños y sus relaciones con los adultos.

Personajes

Véase también 

¡¡¡Natacha!!!
Natacha
La tarea según Natacha
¡Buenísimo, Natacha!
Chat, Natacha, chat
Bituín bituín Natacha

Referencias

Enlaces externos 

 "Querido diario" (PDF)

Obras infantiles
Libros de 2007
Libros de Luis Pescetti